Dentatus kan syfta på:

Dentatus (företag) – ett tillverkningsföretag för dentalprodukter i Stockholm
Gyrus dentatus – en del av hippocampus
Dentatuskärnan – Nucleus dentatus, en anhopning av nervceller i lillhjärnan

Personer
Manius Curius Dentatus (död 270 före Kristus), en romersk konsul